Alexandre Dumas (pare) (1802 - 1870), autor, entre altres obres, de Els tres mosqueters i El comte de Montecristo
 Alexandre Dumas (fill) (1824 - 1895), autor, entre altres obres, de La dama de les camèlies
 Amy Dumas (1975- ), lluitadora professional nord-americana
 Fernand Dumas (1877-1920), financer i mecenes nord català
 Gustave Dumas (1872-1955), matemàtic suís
 Jean-Baptiste Dumas (1800-1884), químic francès
 Khristos Dumas (1933- ), arqueòleg grec
 Louis Dumas (1877-1952), compositor francès
 Marlene Dumas (1953- ), artista i pintora sud-africana
 Raph Dumas (1977- ), discjòquei, productor musical i remesclador català
 Stephane Dumas (1978- ), jugador de bàsquet francès